El chittagoniano ( Caṭgãia, চিটাইঙ্গা) es un idioma Indo-Ario hablado en partes de la División de Chittagong en Bangladesh. Sus hablantes se identifican con la cultura bengalí y el  bengalí como lengua literaria, pero los dos no son  mutuamente inteligibles. Es mutuamente inteligible con el rohinyá y en menor medida con el noakhailla. Se estima (2009) que el chittagoniano tiene entre 13 y 16 millones de hablantes, principalmente en Bangladesh.

Clasificación 
Chittagonian es un miembro de la  bengalí-asamés sub-rama de la grupo oriental de lenguas indo-arias, una rama de la familia de lenguas indoeuropeas más amplia. Se deriva del Indo-ario medio oriental desde el Viejo Indo-Ario, y en última instancia de  Protoindoeuropeo.  agrupó los dialectos de Chittagong bajo "bengalí del sudeste", junto con los dialectos de noakhali y akyab.  coloca a Chittagonian en el grupo oriental vangiya de Magadhi Prakrit y señala que todos los dialectos bengalíes eran independientes entre sí y no emanaban del bengalí literario llamado "sadhu bhasha ". Entre los diferentes grupos de dialectos de estos dialectos orientales, el chittagoniano tiene propiedades fonéticas y morfológicas que son ajenas al bengalí estándar y otros dialectos occidentales del bengalí.

Fonología

Consonantes 

 Aproximantes  solo se escuchan como alófonos de vocales .
  puede tener un alófono post-alveolar de .
 puede tener un alófono de .
  puede tener un alófono bilabial de  .

Vocales 

 La nasalización ocurre por siete vocales .
  se escucha como un alófono de .

Sistema de escritura 
La Escritura árabe fue históricamente utilizada para escribir este idioma. 

La  escritura bengalí (bengalí lipi) y escritura latina se utilizan para escribir este idioma.

Gboard para  Android ha agregado el teclado chittagongiano.

Véase también 
 Chittagong
 Idioma rohinyá
 División de Chittagong
 Chittagong Hill Tracts

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos

Lenguas de Bangladés
Lenguas indo-arias orientales